Alligator kan syfta på:

Alligator – ett släkte inom familjen krokodildjur, alligatorer

Fordon 
Alligator (fordon) – en grupp terrängfordon utvecklade av BAE Systems Hägglunds
Alligator-klass – en klass av landstigningsfartyg

Musik 
DJ Aligator – en iransk-dansk producent och DJ
Alligator (sång) – en singel av gruppen Tegan and Sara från 2009